Nazwy kolorów w języku polskim

Artykuł zawiera spis często używanych kolorów, zarówno w języku codziennym, jak i w specyficznych grupach zawodowych. W pierwszej części pogrupowano nazwy barw alfabetycznie, z dołączoną próbką, a także opisem RGB i w systemie szesnastkowym (Hex).

Lista kolorów alfabetycznie

Określenia ujednoznaczniające kolor 
Przymiotniki i przedrostki dodawane do ujednoznacznienia koloru:
 blady – bardzo przejaśniony
 brudny – ma w sobie dużą ilość koloru szaro-brunatnego, ciemny, najczęściej spotykany w malarstwie
 ciemny – z większym dodatkiem czerni
 jasny – z większym dodatkiem bieli
 matowy – bez połysku
 neonowy, rażący – zbliżony do odcieni zakreślaczy do tekstu
 nasycony, intensywny – przeciwieństwo bladego, zawiera dużo barwnika
 pastelowy – niejaskrawe barwy, z dużą ilością bieli
 rozbielony – przeciwieństwo intensywnego, z dodatkiem bieli
 soczysty – inaczej intensywny
 zgaszony – bez połysku, matowy, często wpadający w szarość, przyciemniony

Kolory według odcieni

Czerń 
W teorii oznacza całkowity brak światła widzialnego odbijanego przez ciało przy oświetleniu dowolnym światłem widzialnym. W praktyce miejsce tak ciemne, że poprzez kontrast z resztą otoczenia nie możemy określić jego barwy z powodu niedoboru światła z tego kierunku.

Biel 
Biały jest połączeniem wszystkich kolorów spektrum światła widzialnego. Jest często uważany za kolor achromatyczny.

Róż

Czerwień

Pomarańcz

Brąz

Żółty

Szary

Zieleń

Niebieski

Fiolet

Zobacz też 

 kolor oczu, kolor włosów, umaszczenie
 kolory w Internecie
 RAL

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Teoria koloru
DTP
Język polski
Kolory